Schabrailow ist der Familienname folgender Personen:

 Elmadi Schabrailow (* 1965), sowjetischer bzw. kasachischer Ringer
 Lukman Sainadijewitsch Schabrailow (* 1962), russischer Ringer für die Sowjetunion und die Republik Moldau